Джо́эл И́во Ве́лтман (; родился 15 января 1992 года, Велзен) — нидерландский футболист, выступающий на позиции защитника, игрок английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» и национальной сборной Нидерландов.

Карьера 
Велтман начал футбольную карьеру в клубе «Эймёйден», в родном Велзене, а в 2001 году отправился в академию амстердамского «Аякса». В апреле 2011 года Джоэл, игравший на позиции защитника, подписал с «Аяксом» свой первый профессиональный контракт. Незадолго до этого, футболист получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок колена. 12 декабря, оправившись от травмы, Джоэл впервые сыграл за молодёжный состав амстердамцев. Всего до конца сезона он принял участие ещё в 11 играх «Йонг Аякса».

Велтман дебютировал на профессиональном уровне 19 августа 2012 года, выйдя на замену в матче чемпионата Нидерландов с НЕК. Майку с номером «33», в которой футболист дебютировал за «Аякс», он передал своей бывшей команде. В сезоне 2012/13, который стал для «красно-белых» чемпионским, Джоэл сыграл в семи играх чемпионата; в Кубке Нидерландов он трижды выходил на поле. В июне 2013 года Велтман продлил контракт с «Аяксом» до 2017 года.

В июле 2020 года перешёл в английский «Брайтон энд Хоув Альбион», подписав с клубом трёхлетний контракт.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2012/13, 2013/14, 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2013, 2019
 Финалист Суперкубка Нидерландов (2): 2012, 2014
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2017
Сборная Нидерландов
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2014

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте brightonandhovealbion.com

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»